HSPA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 639 амінокислот, а молекулярна маса — 70 021.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як відповідь на стрес, диференціація, сперматогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Білки теплового шоку